ВАТ «М'ясокомбіна́т Ятра́нь» — підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виготовленні варених, варено-копчених та сирокопчених ковбас, розташоване у м. Кропивницькому. Акціонерне товариство виготовляє як продукти за ДСТУ, так і власні оригінальні розробки.

Система якості на підприємстві 

На підприємстві з 2002 р. впроваджені міжнародні системи контролю якості і безпеки продукції ISO 9001:2000, з 2007- ISO 22000:2005, з 2012- FSSC:22000. Також їх подальші модифікації.

Продукція 
Асортимент ковбасних виробів становить понад 200 найменувань. Серед асортименту продукції підприємства є такі найменування:

 Варені ковбаси

 Сосиски

 Сарделі

 Сирокопчені ковбаси

 Сиров'ялені ковбаси

 Шинки

 Пельмені

 Равіолі

 Вареники

 варено-копчені ковбаси
 напівкопчені ковбаси
 Паштети
 Заливні та кров'яні ковбаси

Структура та сировинна база 
Товариство має розгалужену інфраструктуру: фірмова торгівля, транспортний відділ, будівельний відділ, механічний та енерговідділ, компресорний цех, котельня та господарський відділ.

Заготівля сировини проводиться товариством у живій вазі від колективних господарств та від населення 14 областей України: від господарств — 91,1 %; від населення — 8,9 %. Реалізацію готової продукції товариство здійснює через власні фірмові магазини, національні та регіональні мережі супер- та гіпермаркетів та роздрібні магазини більшості регіонів України.

Примітки

Джерела 

 Офіційний сайт підприємства

Підприємства за алфавітом
Підприємства Кропивницького
Підприємства м'ясної промисловості України